Singkawang (Borneo), plaats op het Indonesische eiland Borneo.
 Singkawang (Sumatra), plaats op het Indonesische eiland Sumatra.